Thailand Open 1994 steht für:

 Thailand Open 1994 (Badminton), Badmintonturnier
 Thailand Open 1994 (Snooker), Snookerturnier